Folicaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Alceo Folicaldi (1900–1952), italienischer Schriftsteller
 Francesco Folicaldi (1822–1883), italienischer Bischof
 Giovanni Benedetto Folicaldi (1801–1867), Bischof von Faenza